Federal Reserve System
FED Harkivi Gépgyár, ukrán gépipari vállalat Dzerzsinszkijről elnevezve
A FED Harkivi Gépgyárban és jogelődjeinél gyártott fényképezőgépek típusjelzése 
FED, Feliksz Edmundovics Dzerzsinszkij szovjet politikus nevének közismert rövidítése